Холодный Ключ — топоним:

Казахстан 
 Холодный Ключ — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия

Населенные пункты 
 Холодный Ключ — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Холодный Ключ — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Холодный Ключ — деревня в Малмыжском районе Кировской области. 
 Холодный Ключ — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Холодный Ключ — деревня в Вавожском районе Удмуртии.
 Холодный Ключ — станция ЗабЖД в пос. Широкий Амурской области.

Реки 

 Холодный Ключ (приток Чарыша) — река в Алтайском крае и в Республике Алтай.
 Холодный Ключ (приток Кивды) — река в Амурской области, бассейн Буреи.
 Холодный Ключ (приток Шады) — река в Башкортостане.
 Холодный Ключ (родник, Аннинский район) — родник в Воронежской области.
 Холодный Ключ (приток Тока) — река в Оренбургской области.
 Холодный Ключ (приток Кырыкмаса) — река в Удмуртии и Татарстане

См. также 
 Холодный